Arto Blomsten, švedski hokejist, * 16. marec 1965, Vaasa, Finska.

Blomsten je v švedski ligi igral za klube Djurgårdens IF, Västra Frölunda HC in Västerås IK. S klubom Djurgårdens IF je osvojil tri naslove švedskega državnega prvaka, v sezona 1988/89, 1989/90 in 1990/91. Leta 1986 je bil kot 239. izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets, za katerega je zaigral v sezoni 1993/94. V ligi NHL, kjer je igral tudi za klub Los Angeles Kings, je v treh sezonah odigral 25 tekem. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 29
| 2
| 4
| 6
|
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 39
| 12
| 6
| 18
|
| 36
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 40
| 10
| 8
| 18
|
| 38
|
| 7
| 4
| 0
| 4
|
| 8
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 37
| 5
| 20
| 25
|
| 28
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 38
| 2
| 9
| 11
|
| 42
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 12
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 6
| 8
| 14
|
| 34
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 4
| 0
| 4
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 4
| 16
| 20
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -4
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moncton Hawks
| AHL
| 93/94
|
| 44
| 6
| 27
| 33
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 93/94
|
| 18
| 0
| 2
| 2
| -6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| WHA
| 94/95
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 94/95
|
| 27
| 3
| 16
| 19
| +8
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 94/95
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 94/95
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| WHA
| 95/96
|
| 47
| 4
| 15
| 19
| -11
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 95/96
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Evropska liga
| 96/97
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| +6
| 2
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 96/97
|
| 41
| 4
| 10
| 14
|
| 22
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 4
| 4
| 8
| 0
| 18
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 10
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 98/99
|
| 47
| 2
| 2
| 4
| -15
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 99/00
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| -9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 603
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 157
| bgcolor="#7FFF00" | 226
| bgcolor="#7FFF00" | -20
| bgcolor="#7FFF00" | 469
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 50
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Moncton Hawks
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Västerås IK